Півонька — чеське прізвище:
 Вітезслав Півонька (1953) — чеський дипломат
 Міхал Півонька (1966) — чеський хокеїст

Чеські прізвища